2. Nikolskoje (district Kastorenski) - dorp in de oblast Koersk
 2. Nikolskoje (district Medvenski) - dorp in de oblast Koersk
 2. Nikolskoje (district Timski) - dorp in de oblast Koersk
 2. Nikolskoje (Voronezj) - dorp in de oblast Voronezj

 Zie ook
 Nikolskoje